Il Roller Hockey Asia Cup 2005 è stata la 9ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Corea del Sud a Jeonju.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale di Macao per la 5ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto da Macao per la 1ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati edizione 2005 su rinkhockey.net
 Risultati edizione 2005 su rinkhockey.net

2005